СД-44 (Индекс ГАУ — 52-П-367С) — советская самодвижущаяся противотанковая пушка. Разработана в ОКБ-9 под руководством Ф.Ф. Петрова.

История создания 
Проект самодвижущейся пушки на базе Д-44 был разработан в ОКБ-9 к концу 1948 года, а 1 января 1949 выслан в Министерство вооружений. Министерство вооружений одобрило проект, и завод приступил к изготовлению опытного образца орудия. В первом квартале 1950 года был готов первый опытный образец. В период с 1951 по 1952 годы орудие проходило заводские испытания, а затем было отправлено в подмосковье для полигонных испытаний. По результатам испытаний был выявлен ряд дефектов и замечаний, после устранения которых была изготовлена установочная партия из батареи орудий. В 1954 году три пушки из установочной партии были направлены на войсковые испытания, после которых 19 ноября 1954 года постановлением Совета министров СССР самодвижущаяся пушка СД-44 была принята на вооружение Советской армии.

Серийное производство 

Серийное производство пушки СД-44 было налажено в 1954 году и длилось 3 года. Орудия изготавливались как вновь, так и путём переделки орудий Д-44.

Описание конструкции 
Командные детали, ствол и лафет СД-44 были заимствованы у базового орудия с несущественными доработками и изменениями. Баллистика и применяемые боеприпасы были идентичны таковым у Д-44. Изменения заключались в установке на одной из станин орудия мотоблока с двигателем от мотоцикла М-72. Ведущие колёса имели усиленные шины ГК от автомобиля ГАЗ-АА. Передача вращения на колёса происходила при помощи карданного вала. Двигатель был защищён противопульным кожухом. Кроме того СД-44 была оборудована приспособлениями для самовытаскивания.

Боеприпасы и баллистика

Модификации 
 СД-44 — базовый вариант
 СД-44Н — вариант с установкой ночного прицела

бывшие Операторы

Примечания

Сноски

Литература 
 

Противотанковая артиллерия СССР
Артиллерия калибра 85 мм
Самодвижущиеся орудия
Самоходная артиллерия по алфавиту